Название «озёрная форе́ль» может относиться к одному из следующих видов лососёвых рыб:
  в её пресноводной (озёрной либо ручьевой) форме.
 , по-английски называемый  — дословно «озёрная форель».